Пхохан:

 Пхохан — город в провинции Кёнсан-Пукто, Южная Корея.
 Пхохан Стилерс — южнокорейский футбольный клуб из города Пхохан.